Wyspiański est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1836-1901), sculpteur et photographe polonais ;
 Stanisław Wyspiański (1869-1907), dramaturge, poète, peintre, graphiste, architecte polonais ;
  (1896-1907), médecin et militaire polonais ;
  (1886-1945), géologue, enseignant, activiste social et homme politique polonais.

Patronyme polonais